Marbutopia (от  «мрамор, мраморные шарики, игра в шарики» и «утопия») — серия динамических конструкторов, позволяющая создавать объёмные (вертикальные) лабиринты, по которым можно катать шарики. Представляет развитие игры, описанной, например, в «Приключениях Тома Сойера» Марка Твена.

Конструкторы этого класса представляют собой набор разноцветных типовых узлов, позволяющих шарикам скатываться, направляющих их, а также создающих специальные эффекты (вроде звукового сопровождения, вращения «водяных колёс», подпрыгиваний шарика):
 трубы (также основные опорные конструкции)
 желобки
 лесенки
 желоба и лесенки с пазами для водяной мельницы
 водяная мельница
 обычные воронки и площадки-воронки («водовороты»)
 желобок для горизонтального расположения водяной мельницы (вертушка)
 спиральные желобки-рулетки
 конечный кольцевой замкнутый жёлоб
 конечная площадка
 наклонная площадка-металлофон

Некоторые наборы этого типа имеют в комплекте батарейки, что добавляет им дополнительные возможности (например, скатывание заканчивается падением шарика на кнопку, что вызывает проигрывание мелодии или запускает элеватор, который поднимает шарик к стартовой точке). Более простые наборы позволяют использовать построенные лабиринты для скатывания не только шариков, но и воды.

Основные серии 
Существует несколько компаний, выпускающих серии конструкторов этого типа. При этом спецификой обладают как ассортименты разных фирм, так и разные серии конструкторов одного производителя.

 Одноимённый («Marbutopia») набор корейской фирмы «Neu Kreation»
 Серия «Marble Run» итальянской компании «Quercetti»
 Серия «Кегельбан» китайской «Redbox»
 Набор «Питон» включает элементы для создания одного желоба, стойки, катапульту и корзину-воронку (голову питона); отличается большими размерами (шарик почти с голову ребёнка) и малым набором элементов; катапульту можно установить так, чтобы падающий шар забрасывал лежащий в катапульте снаряд в корзину.

См. также 
 Катание яиц
 Пустяки (игра)
 Сооружения Эшера
 Пинбол

Детские конструкторы
Лабиринтные игры
Динамические игрушки